Tecnologia:
 Commutador (xarxa) (en anglès: network switch), aparell de xarxes que permet agrupar un conjunt d'ordinadors i fer que passin pel mateix cable
 Commutador elèctric (en anglès: switch), operador elèctric que té la funció de governar o controlar circuits elèctrics
 Nintendo Switch, consola de la companyia Nintendo.
 Cinema:
 Switch (pel·lícula de 1991) (en català Una rossa molt dubtosa), dirigida per Blake Edwards
 Switch (pel·lícula de 2011), dirigida per Frédéric Schœndœrffer
 The Switch (pel·lícula de 1963), dirigida per Peter Maxwell
 The Switch (pel·lícula de 2010) (en català Un petit canvi), dirigida per Josh Gordon

 Miscel·lània:
 Switch (sèrie), sèrie de detectius protagonitzada per Eddie Albert i Robert Wagner
 Switch (BDSM), persona que participa en activiats BDSM adoptant de vegades el rol de dominant i altres el de submisa